Tillamook bezeichnet:

 Tillamook (Oregon), Stadt in Oregon
 Tillamook Bay
 Tillamook (Fluss)
 Tillamook County, Verwaltungsbezirk um die gleichnamige Stadt
 Tillamook County Creamery Association, dortige Molkereigenossenschaft
 Tillamook State Forest, staatliches Waldgebiet in Oregon (seit 1973)
 Tillamook (Volk), ein Indianer-Volk
 Tillamook (Sprache), die Sprache dieses Volkes (seit 1970 ausgestorben)
 Eine Mobilprozessorvariante des Intel Pentium MMX